

Sigle 
 National Nanotechnology Laboratory  – laboratorio nazionale di nanotecnologia dell'Università di Lecce

Codici 
 NNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nondalton (Alaska) (Stati Uniti)